|-
| 112201 - || || 5 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112202 - || || 5 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112203 - || || 6 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112204 - || || 6 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112205 - || || 6 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112206 - || || 6 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112207 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112208 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112209 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112210 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112211 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112212 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112213 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112214 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112215 - || || 10 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112216 - || || 10 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112217 - || || 11 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112218 - || || 2 de maig, 2002 || Haleakala || M. White, M. Collins
|-
| 112219 - || 2002 KV || 16 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112220 - || || 16 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112221 - || || 22 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112222 - || || 16 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112223 - || || 23 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112224 - || || 29 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112225 - || || 16 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112226 - || || 17 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112227 - || || 17 de maig, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112228 - || || 21 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112229 - || || 21 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112230 - || || 27 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112231 - || || 30 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112232 - || || 30 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112233 Kammerer || || 16 de maig, 2002 || Palomar || M. Meyer
|-
| 112234 - || 2002 LB || 1 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112235 - || 2002 LF || 1 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112236 - || 2002 LU || 2 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112237 - || || 2 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112238 - || || 2 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112239 - || || 2 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112240 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112241 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112242 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112243 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112244 - || || 4 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112245 - || || 6 de juny, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 112246 - || || 2 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112247 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112248 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112249 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112250 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112251 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112252 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112253 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112254 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112255 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112256 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112257 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112258 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112259 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112260 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112261 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112262 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112263 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112264 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112265 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112266 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112267 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112268 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112269 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112270 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112271 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112272 - || || 8 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112273 - || || 8 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112274 - || || 8 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112275 - || || 9 de juny, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112276 - || || 7 de juny, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 112277 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112278 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112279 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112280 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112281 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112282 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112283 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112284 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112285 - || || 2 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112286 - || || 2 de juny, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112287 - || || 4 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112288 - || || 10 de juny, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 112289 - || || 9 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112290 - || || 3 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112291 - || || 5 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112292 - || || 12 de juny, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 112293 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112294 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112295 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112296 - || || 12 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112297 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112298 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112299 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112300 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
2